Anticosti peut faire référence à :

 L’île d'Anticosti, une île du golfe du Saint-Laurent.
 L'Île-d'Anticosti, une municipalité canadienne du Québec.
 Le Parc national d'Anticosti, situé sur l'île d'Anticosti.